Antigo Colégio São José, em São Paulo, São Paulo
 Colégio São José (Caxias do Sul), em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
 Colégio São José (Pelotas), em Pelotas, Rio Grande do Sul
 Ginásio Baiano, em Salvador, Bahia